Berchet ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Berchet (1926–2004), französischer Politiker
 Giovanni Berchet (1783–1851), italienischer Dichter und Schriftsteller